James M. Nabrit ist der Name folgender Personen:

* James M. Nabrit jr. (1900–1997), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Rechtswissenschaftler, Bürgerrechtler und Diplomat 
 James M. Nabrit III (1932–2013), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Bürgerrechtler